Bogota (stad), de hoofdstad van Colombia
 Bogotá (rivier), een rivier in Colombia, in het departement Cundinamarca, en loopt westelijk van de hoofdstad
 Sabana de Bogotá, een hoogvlakte in Colombia
 Bogota (New Jersey), een plaats in New Jersey